Sărățeni peut désigner différentes localités de Roumanie :

 Sărățeni, une commune du județ de Ialomița
 Sărățeni, une commune du județ de Mureș
 Sărățeni, un village de la commune de Murgeni, dans le județ de Vaslui

Sărăteni peut désigner différentes localités de Moldavie :

 Sărăteni, une commune du raion de Leova
 Sărăteni, une commune du raion de Telenești